Ceaușescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Familia Ceaușescu:
 Marin Ceaușescu (19161989), economist și diplomat, fratele mai mare al lui Nicolae Ceaușescu
 Nicolae Ceaușescu (19181989), politician comunist român, președinte al Republicii Socialiste România
 Elena Ceaușescu (1919/19161989), soția lui Nicolae Ceaușescu
 Nicolae Andruță Ceaușescu (19242000), general român de Securitate, comandantul Școlii de ofițeri de la Băneasa
 Ilie Ceaușescu (19262002), general al Armatei Române
 Valentin Ceaușescu, fizician român, fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu
 Zoia Ceaușescu (19492006), fiica mijlocie a lui Nicolae Ceaușescu
 Nicu Ceaușescu (19511996), politician român, al treilea fiu al lui Nicolae Ceaușescu
 Dan Nicolae Gheorghe Ceaușescu (19402006), filolog român, clasicist, profesor universitar doctor

Altele 

 Procesul și execuția soților Ceaușescu
 Căderea lui Ceaușescu

 Listă de nume românești - litera C

Vezi și 
 Ceauș, din limba turcă: çavuș, era o funcție publică de rang inferior, uzată în Țara Românească și Moldova
 Ceaușu (dezambiguizare)
 Ceaușilă (nume de familie)
 Ceaușești (dezambiguizare)

Nume de familie românești